«Miracle» («Чудо») — сингл британского дуэта Hurts, который был выпущен 10 марта 2013 года, за день до альбома «Exile». Премьера песни состоялась на радиостанции BBC Radio 1 4 января 2013 года. С 12 февраля 2013 года трек доступен для скачивания на iTunes и с 11 января 2013 года в ряде европейских стран. В Германии вместо него был выпущен сингл с ремиксом «Robots Don’t Sleep Remix». Мини-альбом с ремиксами вышел 1 марта 2013.

Видеоклип 
Клип снимался в местечке Лондона под названием Колиндейл (). Выпуск клипа состоялся 4 февраля 2013.

В клипе режиссёр Favourite Colour: Black — это имя режиссёр рекламных роликов Крис Тернер () использует для своих видео-проектов — соединяет широкоэкранный синти-поп-группы с этим темным и драматическим путешествием по пост-апокалиптическому торговому центру, усеянному религиозными образами и бесстрашными полуодетыми танцовщицами, заканчивающееся на крыше с похожим на хэштэг логотипом Hurts в огне. Эта версия видеоклипа позже была удалена. Официальный клип был размещен на официальном канале Hurts Vevo 28 февраля, очень отличающийся от первой выпущенной версии.
 Артист (Artist): Hurts
 Название (Title): Miracle (Sony Music)
 Режиссёр (Director): Chris Turner (Favourite Colour: Black /// Hungry Man Productions)
 Оператор (DoP): August Jakobsson
 Продюсер (Producer): Thalia Murray
 Выпускающая компания (Production Company): Stable London
 (Production Manager): Phoebe Matheson
 Первый помощник режиссёра (1st AD): Barry Coldham
 Второй помощник режиссёра (2nd AD): Tom Kelly
 Первый помощник оператора (Focus Puller): Gavin Macarthur
 (Phantom Tech): Jason Berman @ Love High Speed
 Помощник телеоператора (Camera Assistant): Christian Swain & Jackson Wardle
 (Grip): Daniel Essex
 (Gaffer): Jason Reynier
 (Electricians): Dave Tyler & Dan Tyler
 Художник-постановщик (Art Director): Rob Nicholls
 Художник по костюмам (Costume Designer): David Hawkins (Frank Agency)
 Гример (Make-up Artist): Lucy Flower, Morgan Defre
 Парикмахер (Hair Stylist): Alex James Fairburn, Nicola Hamilton
 Украшения для головы (Head Pieces): Tamara Walsh
 Хореография (Choreography): Paul Roberts
 Редактор (Editor): Mark Whelan
 (Grade): Matt Turner (Absolute)
 (Post): (Absolute)
 (Director’s Rep): FreeAgent UK
 (Commissioner): Daniel Millar

Список композиций 
 iTunes сингл — Цифровая дистрибуция
 «Miracle» — 3:44
 Miracle (Robots Don’t Sleep Remix) — iTunes сингл «Miracle (Robots Don’t Sleep Remix)» — 3:41
 Miracle (Remixes) — iTunes EP
 «Miracle» — 3:44
 «Miracle (BURNS 50Hz Version)» — 4:47
 «Miracle (Breakage’s an Inferior Titles Moment Remix)» — 5:06
 «Miracle (Russ Chimes Remix)» — 4:32
 «Miracle (ATATIKA’s 'Miraculous' Remix)» — 5:44
 Miracle (UK Remixes) — iTunes EP
 «Miracle» — 3:44
 «Miracle (BURNS 50Hz Version)» — 4:47
 «Miracle (Breakage’s an Inferior Titles Moment Remix)» — 5:06
 «Miracle (Russ Chimes Remix)» — 4:32
 «Miracle (Kill FM Remix)» — 5:11
 «Miracle (∆T∆TIK∆'s 'Miraculous' Remix)» — 5:44

Коллектив 
 Hurts — клавишные, слова, музыка, программирование, продюсирование
 Тео Хатчкрафт; — вокал
 Adam Anderson — клавишные, гитара
 Pete Watson — фортепиано, бас-гитара
 Paul Walsham — ударные
 Wil Malone — дирижёр, аранжировщик
 Dan Grech-Marguerat — звукоинженер, продюсирование
 John Barclay, Tom Rees-Roberts — труба
 Duncan Fuller — помощник звукорежиссёра
 Laurence Davis, Richard Watkins, Simon Rayner — валторна
 Andy Wood, Richard Edwards — тромбон
 Jakob Hermann — звукорежиссёр, гитара
 Spike Stent — микс-инженер
 David Emery — помощник звукорежиссёра,
 Ted Jensen — инженер мастеринга

Чарты и статус сингла

Примечания

Ссылки 
 
 Текст песни Miracle на LyricWiki

Синглы по алфавиту
Синглы 2013 года
Песни на английском языке
Песни Hurts